Java je lahko:

 otok Java v Indoneziji
 programski jezik java 
 Ogrodje java, izvajalsko okolje za poganjanje aplikacij, ki so večinoma napisane v programskem jeziku Java.
 programski jezik JavaScript
 java je francoski družabni ples 
 Kava Java
 Java Trench
 Java, Georgia 
 Java, New York
 Java, Južna Dakota
 HMS Java